Грамматикати Иван Николаевич () — российский врач, учёный-медик, специалист в области акушерства и гинекологии, заслуженный профессор, декан медицинского факультета и ректор Томского университета.

Биография 
Родился  года в Ялте, в семье священника. Окончил Керченскую гимназию. В 1876 году участвовал в керченском пропагандистском кружке. 

Для дальнейшей учёбы приехал в Санкт-Петербург, где поступил в Медико-хирургическую академию. Участвовал в демонстрации на Казанской площади 6 декабря 1876 года и был арестован. Содержался под стражей три недели. Уголовное дело было прекращено по высочайшему повелению, с оставлением его под негласным надзором полиции.
 
В 1881 году с отличием окончил академию и начал работать ассистентом в академической акушерской клинике у К. Ф. Славянского. До 1883 года служил в русской армии — младший врач 25-го пехотного Смоленского полка, младший врач управления летучих артиллерийских парков Варшавского военного округа.

С 1883 года — врач-акушер Гаванского бесплатного родильного приюта при Покровской общине сестер милосердия под покровительством великой княгини Александры Петровны. В том же году стал ассистентом в Клиническом военном госпитале.

Доктор медицины с 1883 года за диссертацию «Материалы к учению об обмене веществ в первые дни послеродового периода».

В 1885 году по семейным обстоятельствам перешёл в медицинский департамент Министерства внутренних дел, сверхштатным младшим медицинским чиновником. В 1886—1888 годах заведовал гинекологическим отделением Александровской губернской земской больницы Саратова; был секретарём Саратовского физико-математического общества. Вёл активную научную и преподавательскую работу.

В 1888 году возвратился в Санкт-Петербург, где стал сотрудником акушерской клиники при Военно-медицинской академии. В 1888 году получил в академии звание приват-доцента. Стал одним из организаторов Акушерско-гинекологического общества, наладившего, в частности, издание отечественной литературы по акушерству и гинекологии.

В 1891 году переехал в Томск; экстраординарный, а с 1893 года — ординарный профессор кафедры акушерства и гинекологии Томского университета; с 1895 года — член правления университета.  (1899). Основал акушерско-гинекологический музей, а в 1905 году — Акушерско-гинекологическое общество, председателем которого был до своей кончины и которому подарил свою библиотеку. По его инициативе была перестроена клиника, а в 1908—1915 годах к главному зданию факультетской клиники были пристроены два каменных двухэтажных корпуса для терапевтической, гинекологической, хирургической, детской и нервной клиник, оборудован каменный с подвальным этажом корпус для акушерского отделения. С 1891 года состоял членом хозяйственного клинического совета при Томском университете, в 1906—1915 годах — председатель Совета.

В 1910 году вышел в отставку за выслугой лет с сохранением звания профессора. Продолжил работу в университете. В 1916 году ему присвоили звание заслуженного ординарного профессора. Неоднократно временно исполнял обязанности декана медицинского факультета. С 29 октября 1916 года по 23 марта 1917 года был ректором Томского университета. Освобожден от обязанностей ректора по состоянию здоровья.

Умер  года от приступа стенокардии после большого трудового операционного дня. Похоронен на кладбище женского Иоанно-Предтеченского монастыря (ныне не существует).

Педагогическая работа 
Читал курсы:
 акушерство с включением патологии беременности и послеродового периода;
 основы оперативного акушерства;
 женские болезни.

Память 
В Киеве на средства студентов в одном из полевых госпиталей учреждена койка им. Грамматикати.

Врачебная деятельность 
Разработал способ лечения воспаления матки систематическими внутриматочными впрыскиваниями подалумноловой смеси («способ профессора Грамматикати»). Совместно с профессором П. И. Тиховым предложил операцию в случаях запущенного рака матки. Внес вклад в теорию и практику кесаревого сечения. Разработал способ лекарственного лечения эклампсии, улучшена методика операции по пересадке мочеточников и другие.

Занимался также изучением сибирских курортов. В 1916 году участвовал в работе комиссии, созданной по инициативе совета Томского университета для обследования курортных местностей Сибири, отметившей большой потенциал бальнеологических богатств Сибири и постановившей о необходимости создания бальнеологического института.

Поддерживал международные контакты, неоднократно (в 1893, 1897, 1899, 1901, 1907, 1910, 1911 и 1914 годах) выезжал за границу и был в курсе всех мировых научных достижений. В качестве делегата участвовал в работе XIV Международного съезда врачей в Мадриде (1903), XV международного медицинского конгресса в Лиссабоне (1906), V международного акушерско-гинекологического конгресса в Петербурге (1906), XVI международного конгресса врачей в Будапеште (1909) и др.

Член Петербургского акушерско-гинекологического общества и один из авторов издававшегося обществом «Журнала акушерства и женских болезней». Состоял членом медицинской испытательной комиссии при российских университетах — Томском, Казанском, Киевском Святого Владимира и Новороссийском (в Одессе). С 1893 года был членом совета сиропитательного приюта, учрежденного в Томске Ф. Х. Пушниковым. Входил в состав правления Общества борьбы с детской смертностью.

Общественная деятельность 
Входил в состав комиссии по пересмотру университетского устава (1901).

Внес в кассу Томского акушерско-гинекологического общества 100 рублей и учредил «в премию за предоставленное в течение года кем-нибудь из врачей или студентов медицины научное сочинение по акушерству и гинекологии».

На средства купца А. Е. Кухтерина поинициативе Грамматикати в 1895 году в Томске на Раскате был построен каменный дом, где разместился родильный приют. Затем, в течение многих лет, Грамматикати давал деньги на его содержание. Кроме этого, им в 1899 году была основана акушерская школа. Роддом и курсы просуществовали более 15 лет до открытия в Томске государственной акушерско-фельдшерской школы.
 
Был церковным старостой клинической Святого Пантелеймона церкви Томского университета (с 1904 г.). Избирался в состав Томской городской думы. Являлся почетным мировым судьей Томского окружного суда (1909—1917 гг.). В 1905 году вступил в партию октябристов («Союз 17-го октября»).

Во время Февральской революции 1917 года большинство профессорско-преподавательского состава Университета поддержало Временное правительство, в адрес которого была направлена приветственная телеграмма. Принятыми мерами активное участие студентов в митингах и сходках в первые дни Революции удалось прекратить и вернуться к нормальному учебному процессу. Сохранялось действие университетского устава 1884 года.

Адреса в Томске 
Грамматикати принадлежал дом № 6 по Буткеевской улице (в настоящее время — улица Усова).

Семья 
 Жена — Александра Карловна (урождённая Сильверсен, 1857—?).
 Дочь — Ксения (1885—?) подавала заявление на Московские высшие женские курсы по Естественному и Медицинскому отделениям. Замужем (с 18.07.1914) за Михаилом Иосифовичем Гуревичем. Разведены в 1925 году.
 Сын — Евгений (1888—1934) — учился в Катковском лицее (вып. 1907 — с отличием), затем (1910—1912) в Сорбонне и Кембридже, служил в Министерстве иностранных дел России. В 1913 году — секретарь Российской миссии в Монголии. С 1922 года жил в Китае. В 1924 году эмигрировал в Сан-Франциско. Учился в Калифорнийском университете. Похоронен на кладбище Маунт Оливет (США).

Награды и звания 
 орден Святого Станислава I ст. (1912)
 орден Святого Владимира III ст. (1909)
 орден Святой Анны II ст. (1904)
 орден Святого Станислава II ст. (1895)
 орден Святого Станислава III ст. (1890)
 серебряная медаль в память царствования Императора Александра III
 светло-бронзовая медаль в память 300-летия царствования дома Романовых.
 серебряная медаль и премия Ильинского.
 почётный диплом на Всемирном гинекологическом конгрессе.
 почётный член Бельгийского акушерско-гинекологического общества (1914).

Библиография 
 Основы к изучению акушерства и женских болезней // ИТУ. 1894. Кн. 6 (Отд. изд. Томск, 1893)
 Внутриматочные впрыскивания // ИТУ. 1898. Кн. 13; То же. 2-е изд. СПб., 1899
 Об изменениях яичников под влиянием внутриматочных впрыскиваний // Врач. 1898. № 25
К вопросу о повторном кесарском сечении. Томск, 1901. Кн. 18
 К вопросу о показаниях к производству кесарского сечения // Сб. тр. в память Э. Г. Салищева. Томск, 1904
 Совместно с П. И. Тиховым. К вопр. о радикальной операции рака матки при доношенной до конца беременности // Журнал акушерства и женских болезней. 1910
 Кесарское сечение при запущенных поперечных положениях плода // Русский врач. 1911. № 13
 О расширенных способах оперативного лечения рака шейки матки путём пересадки мочеточников в низшие отделы кишечника // Врачебная газета. 1912. № 3.

Литература 
 Профессора медицинского факультета Томского университета — Томского медицинского института — Сибирского государственного медицинского университета (1878—2003): Биографический словарь / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, М. В. Грибовский, Г. И. Мендрина, А. И. Венгеровский, В. В. Новицкий. Томск: Изд-во ТГУ, 2004.

Ссылки 
 Грамматикати Иван Николаевич (5 /17/ окт. 1858 г., Ялта — 3 /16/ окт. 1917 г., Томск) — ординарный профессор по кафедре акушерства и гинекологии
 К 95-летию научного кружка при кафедре акушерства
 Некрылов С. А. Ординарный профессор по кафедре акушерства и гинекологии Томского Императорского университета Иван Николаевич Грамматикати и акушерско-гинекологическое общество при Императорском Томском университете

Примечания 

Выпускники Керченской гимназии
Медики Российской империи
Гинекологи по алфавиту
Гинекологи Российской империи
Медики XIX века
Ректоры Императорского Томского университета